Lusern eller Lusérn kan syfta på:

 Lusern – en art i lusernsläktet
 Lusern – en ört med flera underarter, se foderlusern

Geografi

Italien 

 Lusérn, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, se Luserna

Schweiz 

 Luzern, ort och kanton

Robotskapade Italienförgreningar